Achille Mario Dogliotti (1897-1966) – cardiochirurgo italiano, fratello di Giulio Cesare Dogliotti
 Giulio Cesare Dogliotti (1906-1976) – medico e docente italiano nell'Università di Torino, fratello di Achille Mario Dogliotti
 Luis Dogliotti (...–...) – calciatore uruguaiano, di ruolo portiere
 Orazio Dogliotti (1832-1892) – generale e scrittore italiano, protagonista della battaglia di Bezzecca nella terza guerra d'indipendenza